Музей Сеговии () — историческо-художественный музей в городе Сеговия (Испания).

Экспозиция 
Музей имеет около 1500 археологических, этнологических и художественных экспонатов с территории Сеговии.
Археологические фрагменты охватывают палеолит, кельтыберийскую, римскую, вестготскую, исламскую эпохи и христианское время.
Коллекция скульптур, картин и других произведений искусства происходит от испанской конфискации 19 столетия.
Постоянная выставка организована в 7 комнатах на 4 этажах.

Заслуживает внимания коллекция кельтыберийского оружия бронзового и железного веков. В частности, уникальным экспонатом является железный меч с декоративным навершием рукоятки в виде антенн.

В музее также представлена коллекция скульптур та барельефов, посетители могут  ознакомиться с картинами художников кастильской и фламандской школ XV-XVI веков. Характерным примером является картина "Обращение Святого Павла" () художника Франциско Камило () (1610–1671). Картина описывает момент, когда апостол Святой Павел перешёл в христианство во время поездки в Дамаск, куда он был отправлен по приказу преследовать христиан этого города.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Сеговия
Художественные музеи Испании
Исторические музеи Испании